Kischke ist der Familienname folgender Personen:

 Martina I. Kischke (1935–2014), deutsche Journalistin und Sachbuchautorin

Kischke steht für:

 Kischke (Gericht), eine Spezialität der aschkenasischen Küche